

Miejscowość w Polsce 
 Wg TERYT jest 1
 Adamek – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Stąporków

Osoby noszące nazwisko Adamek 
 Adam Adamek – polski lekkoatleta specjalizujący się w trójskoku
 Adriana Adamek – polska siatkarka
 Agnieszka Adamek – polska siatkarka
 Andrzej Adamek – polski koszykarz
 Bożena Adamek – polska aktorka teatralna
 Dariusz Adamek – polski profesor nauk medycznych
 Jacek Adamek – polski ekonomista
 Jan Adamek – powstaniec śląski i bibliotekarz
 Jerzy Adamek (ujednoznacznienie)
 Józef Adamek (ujednoznacznienie)
 Kamil Adamek – polski piłkarz
 Kazimierz Adamek – profesor zwyczajny nauk humanistycznych, specjalista w zakresie historii najnowszej
 Krzysztof Adamek – polski perkusista jazzowy
 Maciej Adamek – polski reżyser i scenarzysta
 Mieczysław Adamek – porucznik pilot Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii
 Renata Adamek – doktor nauk medycznych, specjalista w higienie i epidemiologii
 Tomasz Adamek – polski pięściarz
 Tomáš Adamek – czeski pięściarz
 Witold Adamek – polski operator filmowy, reżyser i scenarzysta
 Zbigniew Adamek – polski ksiądz rzymskokatolicki, homiletyk, polonista, publicysta i reżyser

Zobacz też 
 Adamierz, Adamka, Adamki, Adamkówka, Adamowice, Adamowizna, Adamowo, Adamów, Adamówek, Adamówka, Adamów-Kolonia, Adampol, Adamy